Маунт Јунион има више значења:
 Маунт Јунион (Ајова)
 Маунт Јунион (Пенсилванија)